Исторический центр Кривого Рога или Город () — историческая местность в Центрально-Городском районе Кривого Рога, которая была ядром формирования города. Располагается в районе бывшего слияния рек Ингулец и Саксагань. Характерна линейно-вытянутая и квартальная застройка.

История 
В 2 км к югу от жилмассива Гданцевка (на месте карьера № 3 НГОКа располагался курган Царева Могила, имевший высоту около 12 м, диаметр 106 м.

Главные улицы 
 Почтовый проспект;
 улица Лермонтова;
 Свято-Николаевская улица;
 улица Александра Поля;
 площадь Освобождения.

Источники 
 Мельник О. О., Балабанов С. В. Історична енциклопедія Криворіжжя — Кривий Ріг: Видавництво «СТПРЕС», 2009. — Т. 2, — 704 с.

Примечания